Il singolare  dello  Samarkand Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andrej Martin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Radu Albot.

Denis Istomin ha battuto in finale Malek Jaziri che si è ritirato sul punteggio di 7–6(7–2).

Teste di serie

  Denis Istomin (campione)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
  Igor Sijsling (secondo turno)
  Victor Crivoi (quarti di finale)

 Andrej Martin (primo turno)
 Malek Jaziri (final, ritirato a causa di infortunio alla caviglia destra)
 Jonathan Dasnières de Veigy (secondo turno)
 Ivo Klec (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Samarkand Challenger 2011